Pariser Manuskripte steht für:

 Pariser Manuskripte (Leonardo da Vinci)
 Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 von Karl Marx

Siehe auch:
 Pariser Handschrift